Појам Етар може да се односи на:
 Етар (основни елемент) (en)
 Етара, музеј на отвореном у Габрову
 Етер (митологија), бог светла, син бога вечне таме Ереба
 Етар (хемија), безбојна, лако испарљива и запаљива супстанција
 Етар (физика), простор у коме се распростиру електромагнетни таласи, пре свега носачи електронских медија (радио, телевизија)
 Етер (филм), југословенски филм из 1985.